Oberhaus bezeichnet:
 Oberhaus, einen Typ einer Parlamentskammer
 in diesem Sinne speziell vor allem das britische House of Lords
 Oberhaus (Ungarn), von 1927 bis 1945 die erste Kammer des Parlaments im Königreich Ungarn
 umgangssprachlich bei Sportwettbewerben im Ligasystem eine höhere Spielklasse

Orte:
 Oberhaus (Gemeinde Vöcklabruck), Ortschaft von Vöcklabruck, Oberösterreich
 Oberhaus (Gemeinde Taxenbach), Weiler in der Gemeinde Taxenbach, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Oberhaus (Gemeinde Haus), Dorf im Ennstal und Ortschaft von Haus (Steiermark)
 Oberhaus, Ortsteil der Gemeinde St. Jakob in Defereggen, siehe Oberhausalm

Burgen:
 Oberhaus Padberg, eine Höhenburg in Padberg, Stadt Marsberg, Nordrhein-Westfalen
 Veste Oberhaus, eine Burg in Passau, Bayern

Gebäude:
 Oberhaus/Zum Oberhaus, ein Nachfolgebau der Stadtburg in Schaffhausen, Schweiz

Personen:
 Friedrich Oberhaus (* 1879 – 20. Jh.), Provinziallandtagsabgeordneter der Provinz Hessen-Nassau
 Norbert Oberhaus (* 1961), deutscher Kulturmanager und Unternehmer
 Wilhelm Oberhaus (1901–1942), katholischer Priester

Siehe auch:
 Neuoberhaus
 Oberhausen (Begriffsklärung)
 Oberhäuser